2014 FC est un objet transneptunien de la famille des objets détachés et une planète naine potentielle, ayant un diamètre estimé d'environ 550 km.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Références 

Planète mineure non numérotée
Objet détaché
Planète naine potentielle
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2013
Objet_céleste_découvert_par_Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā